The Dance (album Faithless)
 The Dance (album Within Temptation)